El Torneig de Stanford 2009, també conegut com a Bank of the West Classic 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier tournaments de la WTA. La 38a edició del torneig es va celebrar entre el 27 de juliol i el 2 d'agost de 2009 al Taube Tennis Center de Stanford, Califòrnia, Estats Units.

Quadre individual femení

Enllaços externs 

 Web oficial 

2009
WTA Tour 2009